Björnström ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Björnström (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Jacob Björnström (1881–1935), finnischer Segler